Лас Куатитас има више значења:

 Лас Куатитас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куатитас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатитас, Исла Панадеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику